Die Gauliga Sudetenland 1942/43 war die fünfte Spielzeit der Gauliga Sudetenland des Fachamtes Fußball. In dieser Saison wurde die Gauliga Sudetenland erneut in drei Staffeln im Rundenturnier ausgespielt. Die Staffelsieger trafen dann in einer Endrunde aufeinander. Die Gaumeisterschaft sicherte sich zum ersten Mal der MSV Brünn und qualifizierte sich somit für die deutsche Fußballmeisterschaft 1942/43. Bei dieser schieden die Brünner bereits in der 1. Runde nach einer 2:5-Auswärtsniederlage gegen den First Vienna FC 1894 aus. Erneut kam es in dieser Spielzeit zu einigen Rückzügen während der Saison. Zur kommenden Spielzeit wurde die Gauliga Böhmen-Mähren für die zentralböhmisch-mährischen Vereine gegründet. Dadurch gab es in dieser Spielzeit keine Absteiger.

Staffel Ost 
Die Vereine der Staffel Ost spielten in der kommenden Saison in der Gauliga Böhmen-Mähren.

|}

Staffel Mitte 

|}

Staffel West 

|}

Finalrunde 

|}

Quellen 
 
 
 Gauliga Sudetenland 1942/43 bei http://www.claudionicoletti.eu

1942
Fußballsaison 1942/43